Николя Клер (; род. 10 июля 1987) — французский гандболист, выступает за французский клуб «Пей д'Экс» и сборную Франции.

Карьера

Клубная 
Клер — воспитанник клуба «Пари Сен-Жермен». Начал привлекаться в основную команду с сезона 2006/07. В следующем году стал основным игроком ПСЖ. В 2013 году Николя Клер помог ПСЖ стать чемпионом Франции. В 2013 год Клер стал игроком клуба «Нант», с которым выиграл кубок Франции и выиграл кубок ЕГФ в 2016 году.

В сборной 
Клер выступает за сборную Франции с 2015 года. Всего за сборную Франции Никола Клэр сыграл 7 матчей и забил 4 голов.

Титулы 
 Победитель чемпионата Франции: 2013
 Обладатель кубка Франции: 2007
 Обладатель кубка французской лиги: 2015
 Финалист кубка ЕГФ: 2016

Статистика 
Статистика Николя Клэра сезона 2019/20 указана на 9.1.2020.

Примечания

Ссылки 
 http://www.lnh.fr/joueurs/nicolas-claire 

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Франции
Игроки сборной Франции по гандболу
Игроки ГК «Нант»
Игроки ГК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ГК «Пэй д’Экс»